Claix kan syfta på:
 Claix, Charente
 Claix, Isère